Пёнки:

 Пёнки — город в Польше, входит в Мазовецкое воеводство, Радомский повят.
 Пёнки — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Радомский повят, Мазовецкое воеводство.